Isil is de naam voor de maan uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Isil is de naam in het Quenya, in het Sindarijns is het Ithil. De Noldor gebruikten de naam Rána (Nederlands: onvoorspelbare) voor de maan.

De elfen, die de haar al kenden van voordat de zon bestond, achtten de maan hoger. De maan was een afstammeling van Telperion, de oudste van de Twee Bomen van Valinor.

Locatie in werk van Tolkien
Fictieve maan